«Хулиганы» — название фильмов:
 «Хулиганы» () — германский триллер 1956 года, режиссёр Георг Тресслер.
 «Хулиганы» () — аргентинская драма 1985 года, режиссёр Энрике Каррерас.
 «Хулиганы» (Yi wu liang huo) — гонконгская кинокомедия 2003 года, режиссёр Аман Чанг.
 «Хулиганы» () — спортивная криминальная драма 2005 года, режиссёр Лекси Александр.
 «Хулиганы» () — американский комедийный телесериал 2007 года, режиссёр Джейсон Уолинер.